Fontanella může být:

Geografický název
 Fontanella (Itálie) – obec v Itálii
 Fontanella (Rakousko) – obec v Rakousku

Příjmení osob
 Emilio Fontanella (1881–????) – italský veslař
 Vittorio Fontanella (* 1953) – italský atlet, běžec

Podobný název 
 Fontanela

Rozcestníky - příjmení